Маспаломас (значения) — топоним Испании:

 Пуэрто-де-ла-Крус — муниципалитет на Канарских островах.
 Пуэрто-де-ла-Крус — маяк на острове Тенерифе.